Ранчо ла Сијенегита има више значења:

 Ранчо ла Сијенегита (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ла Сијенегита (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ла Сијенегита (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику